Арсуа:

 Арсуа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. 
 Арсуа — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.